Okręty US Navy o nazwie USS  "Cayuga":
 Pierwszy  był parowcem śrubowym. Zwodowany w 1861, w służbie w czasie wojny secesyjnej.
 USS "Powhatan" został nabyty przez marynarkę w 1898, przemianowany na USS "Cayuga" w 1917, służył pod tą nazwą do sprzedaży w 1928. Przydzielono mu numer YT-12.
 Trzeci  był okrętem desantowym zwodowanym w 1969 i wycofanym ze służby w 1994.

Inne użycia
 Niszczyciel o nazwie USS "Cayuga" wystąpił w serialu JAG. Jego rolę grał niszczyciel rakietowy USS "Arleigh Burke" (DDG-51). 

Cayuga